Turtle () — проект по созданию свободной одноранговой (пиринговой, peer-to-peer, p2p) анонимной сети, разрабатываемый Амстердамским свободным университетом. Сеть Turtle, как и другие одноранговые анонимные сети, позволяет пользователям общаться и обмениваться файлами без опасения сетевой цензуры или легального преследования. Анонимность этой сети подтверждается двумя исследованиями (см. раздел ссылки).

Архитектура 
Технически, Turtle является сетью friend-to-friend — разновидностью одноранговой сети, в которой всё взаимодействие происходит с «друзьями», далее с их «друзьями» и т. д.

Основная идея создателей Turtle — использование имеющихся доверительных отношений между пользователями. В отличие от других одноранговых сетей сеть Turtle не позволяет неизвестным узлам (node) подключаться к сети и обмениваться информацией. Вместо этого узел устанавливает ограниченное количество безопасных соединений с другими узлами, которые находятся под управлением людей, которым он доверяет (друзей). Запросы и результаты поиска последовательно передаются от узла к узлу, в результате чего обмен информацией происходит между людьми которые доверяют друг другу, и только в зашифрованном виде. Благодаря такой архитектуре, недоброжелатели не могут определить, какой именно информацией или файлами обмениваются участники сети, кто является источником и т. д.

См. также 
 RetroShare
 giFT
 File sharing

Ссылки 
 Turtle homepage
 Petr Matejka’s master thesis on Turtle
 «Safe and Private Data Sharing with Turtle: Friends Team-Up and Beat the System»
 «Turtle: Safe and Private Data Sharing» from Usenix 2005 conference
 Turtle is also cited by this article  from the «Applied Public Key Infrastructure: 4th International Workshop: Iwap 2005» and by this article 
from the "11th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS’05) "

Анонимные файлообменные сети
Файлообменные протоколы
Свободные файлообменные клиенты